NYT steht als Abkürzung für:
 The New York Times, eine überregionale Tageszeitung aus New York City
 Yeti Airlines, eine nepalesische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

NYT